«Крестьянская газета» — название газет и издательства.

 «Крестьянская газета» — всероссийское/всесоюзное периодическое издание ЦК РКП(б)/ЦК ВКП(б), выходившее в 1923 — 1939 годах.
 «Крестьянская газета» — всесоюзное издательство ЦК ВКП(б).
 «Крестьянская газета» — еженедельная газета Орловского комитета РКП(б) и уездного исполкома Совета крестьянских и рабочих депутатов (с 25 декабря 1919 года по 29 сентября 1920 года).

См. также 
 «Нунминь жибао» ( — Крестьянская газета) — всекитайская газета (издаётся с 1980 года).